Osiedle Tysiąclecia (polnisch für ‚Jahrtausend-Siedlung‘) ist der Name folgender Stadtteile in Polen:

 Osiedle Tysiąclecia (Bełchatów)
 Osiedle Tysiąclecia (Gniezno)
 Osiedle Tysiąclecia (Katowice)
 Osiedle Tysiąclecia (Kruszwica)
 Osiedle Tysiąclecia (Kruszwica)
 Osiedle Tysiąclecia (Poznań)
 Osiedle Tysiąclecia (Radomsko)
 Osiedle Tysiąclecia (Rzeszów)
 Osiedle Tysiąclecia (Siedlce)
 Osiedle Tysiąclecia (Stargard)